Холщевников — фамилия; имеет женскую форму .
 Холщевников, Иван Васильевич (1852—1927) — генерал-лейтенант, военный губернатор Забайкальской области.
 Холщевников, Константин Васильевич (1906—1976) — советский учёный, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии.

